Reverence er engelsk for at hylde eller vise nogen eller noget stor ære og respekt. Det kan også henvise til:

Musik 
 Reverence (album) – debutalbummet fra den britiske electronica-gruppe Faithless.
 Reverence (Emperor-ep) – en ep fra det norske black metal-band Emperor.
 Reverence (The Jesus and Mary Chain-ep) – en ep fra det skotske rockband The Jesus and Mary Chain.
 Reverence (demo) – en demo fra det finske gothic metal-band Hevein.

Andre betydninger 
 Reverence (skulptur) – en skulptur af halerne fra to hvaler som "dykker" ned i græs i Vermont.